Ra’anan ist der Familienname folgender Personen:

 Uri Ra’anan (* 1926), US-amerikanischer Politikwissenschaftler österreichischer Herkunft
 Yoav Ra’anan (* 1928), israelischer Wasserspringer